Кот и канарейка (фильм, 1927)
 Кот и канарейка (фильм, 1939)
 Кот и канарейка (фильм, 1978)